Чемпионат мира по кёрлингу среди мужчин 1976 прошёл в городе Дулут (штат Миннесота, США) с 22 по 28 марта 1976 года. Турнир прошёл в 18-й раз. США приняли мужской чемпионат мира во 2-й раз. В Дулуте турнир прошёл впервые.

Чемпионом мира стала (в 3-й раз в своей истории) сборная США, победив в финале сборную Шотландии со счётом 6:5. Третье место заняла сборная Швейцарии.

На этом чемпионате сборная Канады достигла самого худшего результата за всю историю своих выступлений на чемпионатах мира — заняла предпоследнее 9-е место.

Формат соревнований 
Сначала все команды участвуют в групповом этапе, в котором каждая сборная сыграет по разу с каждой. Четыре лучших команды проходят в полуфиналы плей-офф, победители которых сыграют в финале. Матч за бронзовые медали не проводится, 3-е место присуждается той сборной из проигравших в полуфиналах, которая заняла более высокое место на групповом этапе.

Команды-участницы 
Участниками турнира стали сборная США (как сборная принимающей страны), сборная Швейцарии (как ), семь европейских сборных (кроме сборной Швейцарии), представляющая Северную Америку вместе с США сборная Канады (в качестве сборной Канаду представляла команда-победитель , скип Джек Макдафф).

Составы команд 
(скипы выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 Проходят в полуфиналы плей-офф.
 Проходят в тай-брейк за выход с 4-го места в полуфиналы плей-офф.

Тай-брейк 

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал плей-офф вышла сборная Швеции.

Плей-офф

Итоговая классификация

Примечания 

Международные соревнования по кёрлингу в США
Международные спортивные соревнования в Миннесоте
Чемпионаты мира в США
Дулут
Март 1976 года